Goritsa peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Горица) :
Goritsa, village bulgare de l'obchtina de Pomorié, situé dans l'oblast de Bourgas ;
Goritsa, village bulgare de l'obchtina de General Tochevo, situé dans l'oblast de Dobritch ;
Goritsa, village bulgare de l'obchtina de Popovo, situé dans l'oblast de Targovichte ;
Goritsa, village bulgare de l'obchtina de Byala, situé dans l'oblast de Varna.